Energiemuseum bzw. Energie-Museum steht für folgende Museen:
 Energie-Museum Berlin
 KraftWerk – Dresdner Energiemuseum, Dresden, Sachsen
 Museum für Energiegeschichte(n), ehemals Hastra-Museum, Hannover, Niedersachsen, siehe Hastra#Hastra-Museum
 Energiemuseum Fürstenfeldbruck, Fürstenfeldbruck, Bayern
 Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee: Ein Teil widmet sich der Elektrifizierung Oberbayerns
 Museum Strom und Leben, Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Energiemuseum Rickenbach, Rickenbach, Baden-Württemberg
 Museum über die Ölförderung/Energiemuseum Spechtshorn, Hohne-Spechtshorn, Niedersachsen
 Wölfersheimer Energie-Museum, Wölfersheim, Hessen, siehe Kraftwerk Wölfersheim
 Energiemuseum Zschornewitz, Gräfenhainichen, Sachsen-Anhalt, siehe Kraftwerk Zschornewitz
 Silahtarağa Elektrik Santralı, Istanbul, Türkei